ЛРЗ — многозначный термин.
Одно из значений — «локомотиворемонтный завод», то есть завод ремонтирующий локомотивы.
 Даугавпилсский локомотиворемонтный завод — завод в городе Даугавпилсе (Латвия).
 Московский локомотиворемонтный завод — завод в Москве.
 Мичуринский локомотиворемонтный завод — завод в городе Мичуринске (Тамбовская область).
 Оренбургский локомотиворемонтный завод — завод в городе Оренбурге.
 Уссурийский локомотиворемонтный завод — завод в городе Уссурийске (Приморский край).

См. также:
ЛВРЗ, ВРЗ, ЭРЗ, ТРЗ

 Липецкий радиаторный завод — ныне не существующее предприятие в городе Липецке.